Emin est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Patronyme turc 

 Tracey Emin, artiste britannique.

Toponyme 

 Le xian d'Emin, xian de Chine.

Hydronyme 
 Emin, rivière du Kazakhstan, dans le xian d'Emin.

Prénom 
Emin est un prénom notamment porté par :
 Emin Agalarov, chanteur russo-azerbaïdjanais.

Prénom turc
Patronyme turc